Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Roszak – polski polityk, nauczyciel, samorządowiec, poseł na Sejm
 Jerzy Roszak – polski specjalista inżynierii chemicznej
 Jerzy Roszak – polski dyplomata, działacz PZPR
 Joanna Roszak – polska pisarka, poetka, publicystka, wykładowczyni akademicka
 Romana Roszak – polska piłkarka ręczna
 Theodore Roszak – amerykański malarz i rzeźbiarz
 Theodore Roszak – amerykański pisarz i naukowiec
 Stanisław Roszak – polski historyk, dydaktyk historii
 Szczepan Roszak – polski inżynier chemik i matematyk